Todd Christopher Martin (* 8. Juli 1970 in Hinsdale, Illinois) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.

Karriere 
Er wurde 1993 Profitennisspieler und gewann in Coral Springs 1993 sein erstes Tennisturnier. 1994 erreichte er das Finale der Australian Open und unterlag Pete Sampras in drei Sätzen. Im selben Jahr schaffte er es in das Halbfinale von Wimbledon und den US Open und gewann die Titel im Londoner Queen’s Club und in Memphis.

Mit der US-amerikanischen Mannschaft gewann Todd Martin durch einen 3:2-Sieg über Russland 1995 den Davis Cup. Ebenfalls 1995 erreichte er das Finale des Grand Slam Cups in München, das er gegen Goran Ivanišević in drei Sätzen verlor.

Sein zweites Grand-Slam-Finale spielte Martin 1999 bei den US Open, verlor aber erneut, diesmal gegen Andre Agassi in fünf Sätzen.

Seine höchste Weltranglistenposition war Platz 4. Am 30. August 2004 trat Todd Martin vom aktiven Tennissport zurück, nachdem er in der ersten Runde der US Open an Fabrice Santoro 6:4, 4:6, 4:6 und 5:7 gescheitert war.

Erfolge

Einzel

Siege

Finalteilnahmen

Doppel

Siege

Finalteilnahmen

Weblinks 

 
 
 

Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Davis-Cup-Spieler (Vereinigte Staaten)
College-Tennis-Spieler
US-Amerikaner
Geboren 1970
Mann